Museo de Wellington, en inglés Wellington Museum, puede hacer referencia a:

Apsley House, residencia londinense de Arthur Wellesley, primer duque de Wellington, militar y político británico.
Museo de Wellington, museo en Queens Wharf, Wellington, Nueva Zelanda.
Museo de Wellington (Waterloo), museo en la casa en la que el duque de Wellington pasó la noche previa a la Batalla de Waterloo.
Museo de Wellington (Somerset), museo en Wellington, Somerset, Inglaterra, dedicado a la historia moderna de la ciudad.